Megan Moulton-Levy e Ahsha Rolle erano el detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis EmblemHealth Bronx Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Erika Sema che hanno battuto Eri Hozumi e Miki Miyamura 6–4, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (quarti di finale, ritiro)
 Shūko Aoyama /  Erika Sema (campionesse)

 Tatjana Maria /  Irena Pavlović (quarti di finale) 
 Vesna Dolonc /  Ol'ga Alekseevna Pučkova (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

EmblemHealth Bronx Open 2012